Александр Трахтенберг: Трахтенберг, Александр (; 1884—1966) — американский издатель.
 Трахтенберг, Александр Хунович (1931—2016) — советский и российский хирург.